Witowski ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Iwan von Witowski (1770–1847), preußischer Oberst
 Michael von Witowski (1885–1945), deutscher Benediktiner, Abt des Klosters Weingarten
 Sebastian Witowski (* 1976), polnischer Eishockeyspieler

Witowski steht zudem für: 
 Witowski (Adelsgeschlecht), ein polnisch-deutsches Adelsgeschlecht